Masterpiece (Basshunter), nummer van Basshunter
 Masterpiece (Big Thief), album van Big Thief
 Masterpiece (Jessie J), nummer van Jessie J
 Masterpiece (Madonna), nummer van Madonna
 Masterpiece (The Temptations), nummer van The Temptations